Dar'ja Gavrilova – tennista russa naturalizzata australiana
 Julija Gavrilova – schermitrice russa
 Natal'ja Gavrilova – ex cestista russa